Даніела Гантухова і Ай Суґіяма були чинними чемпіонками, але цього разу виступали з іншими партнерками. Гантухова грала в парі з Надією Петровою, тоді як Суґіяма - з Катариною Среботнік. Обидві пари програли в другому колі. Наталі Деші і Мара Сантанджело виграли титул, у фіналі перемігши пару Татьяна Гарбін і Роберта Вінчі з рахунком 6–4, 6–1.

Сіяні пари 
Перші п'ять сіяних пар виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{Теніс16 3
|RD1= Перше коло
|RD2= Друге коло
|RD3=Чвертьфінали
|RD4=Півфінали

|RD1-seed03=
|RD1-team03= Ж Гусарова М Шонессі
|RD1-score03-1=7
|RD1-score03-2=3
|RD1-score03-3=10
|RD1-seed04=
|RD1-team04= Е Гальярді Ф Ск'явоне
|RD1-score04-1=5
|RD1-score04-2=6
|RD1-score04-3=8

|RD1-seed05=
|RD1-team05= С Бремон А Моресмо
|RD1-score05-1=2
|RD1-score05-2=6
|RD1-score05-3=3
|RD1-seed06=
|RD1-team06= М Крайчек М Ту
|RD1-score06-1=6
|RD1-score06-2=2
|RD1-score06-3=10

|RD1-seed07=
|RD1-team07= Х Дулко Ф Пенетта
|RD1-score07-1=2
|RD1-score07-2=4
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=7
|RD1-team08= Н Деші М Сантанджело
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=

|RD1-seed11=
|RD1-team11= Н Лі Б Стюарт
|RD1-score11-1=
|RD1-score11-2=
|RD1-score11-3=
|RD1-seed12=
|RD1-team12={{nowrap| К Кастаньйо Л Домінгес Ліно}}
|RD1-score12-1=w/o
|RD1-score12-2=
|RD1-score12-3=

|RD1-seed13=
|RD1-team13= А Бріанті А-Л Гренефельд
|RD1-score13-1=6
|RD1-score13-2=6
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=
|RD1-team14= К Дентоні С Менна|RD1-score14-1=1
|RD1-score14-2=0
|RD1-score14-3=

|RD2-seed01=1
|RD2-team01= Л Реймонд С Стосур
|RD2-score01-1=0
|RD2-score01-2=4
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=
|RD2-team02= Ж Гусарова М Шонессі|RD2-score02-1=6|RD2-score02-2=6|RD2-score02-3=

|RD2-seed03=
|RD2-team03= М Крайчек М Ту
|RD2-score03-1=2
|RD2-score03-2=65
|RD2-score03-3=
|RD2-seed04=7
|RD2-team04= Н Деші М Сантанджело|RD2-score04-1=6|RD2-score04-2=77|RD2-score04-3=

|RD2-seed05=3
|RD2-team05= К Пешке Р Стаббс|RD2-score05-1=6|RD2-score05-2=6|RD2-score05-3=
|RD2-seed06= 
|RD2-team06=
|RD2-score06-1=3
|RD2-score06-2=4
|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=
|RD2-team07= А Бріанті А-Л Гренефельд
|RD2-score07-1=1
|RD2-score07-2=5
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=5
|RD2-team08= Т Сунь Ц Янь|RD2-score08-1=6|RD2-score08-2=7|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=
|RD3-team01=
|RD3-score01-1=4
|RD3-score01-2=2
|RD3-score01-3=
|RD3-seed02=7
|RD3-team02= Н Деші М Сантанджело|RD3-score02-1=6|RD3-score02-2=6|RD3-score02-3=

|RD3-seed03=3
|RD3-team03= К Пешке Р Стаббс|RD3-score03-1=6|RD3-score03-2=3
|RD3-score03-3=12|RD3-seed04=5
|RD3-team04= Т Сунь Ц Янь
|RD3-score04-1=3
|RD3-score04-2=6'''
|RD3-score04-3=10

|RD4-seed01=7
|RD4-team01=

Нижня половина

Посилання 
 

Відкритий чемпіонат Італії - Doubles
Жінки, парний розряд